Borkowo ist der Name folgender Orte in Polen:
 Borkowo (Gdańsk) (ehemals Borgfeld), Ortschaft im Stadtteil Chełm in Danzig  
 Ryki-Borkowo, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Borkowo (Inowrocław), Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Borkowo (Nasielsk), Woiwodschaft Masowien
 Borkowo-Falenta, Woiwodschaft Masowien
 Borkowo Kościelne, Woiwodschaft Masowien
 Borkowo Wielkie (Sierpc), Woiwodschaft Masowien
 Borkowo (Kolno), Woiwodschaft Podlachien
 Borkowo (Morzeszczyn) (ehemals Borkau, Kreis Preußisch Stargard/Westpreußen), Woiwodschaft Pommern
 Borkowo (Żukowo) (ehemals Borkau, Kreis Karthaus/Westpreußen), Woiwodschaft Pommern
 Borkowo Lęborskie (ehemals Borkow, Kreis Lauenburg/Pommern), Woiwodschaft Pommern
 Borkowo Łostowickie (ehemals Borgfeld, Kreis Danzig), Woiwodschaft Pommern
 Borkowo (Malechowo) (ehemals Borkow, Kreis Schlawe/Pommern), Woiwodschaft Westpommern
 Borkowo (Połczyn-Zdrój) (ehemals Birkenfelde, Kreis Belgard/Pommern), Woiwodschaft Westpommern
 Borkowo Wielkie (Radowo) (ehemals Groß Borckenhagen, Kreis Labes/Pommern), Woiwodschaft Westpommern